Juri
 Juri (Yuri, i. e. ? – i. sz. 18), kogurjói uralkodó (i. e. 19 – i. sz. 18)
 Juri iszagum (Yuri Isageum, ?–57), félig legendás sillai uralkodó (24–57)
 Juri, anime–manga kifejezés
Yuri
 Yuri (1964–) Yuridia Valenzuela Canseco, mexikói énekesnő